Jatasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jatasaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Jatasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Jatasaari (ö i Norra Savolax), 
 Jatasaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar